

Patronymes 
Chapochnikov (masculin ; ) ou Chapochnikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Adrian Chapochnikov (1888-1967), compositeur russe puis soviétique
 Boris Chapochnikov (1882-1945), maréchal soviétique
 Natalia Chapochnikova (1961-), gymnaste artistique soviétique
  (1923-), joueur et entraîneur de football soviétique

Patronyme russe